Quartetto n. 5 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 5 di Franz Schubert